De 30 kilometer achtervolging voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 werd gehouden op zaterdag 20 februari. Titelhouder was de Rus Jevgeni Dementjev.

De deelnemers gingen gelijktijdig van start. De startvolgorde was afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Na de eerste 15 km in de klassieke stijl mocht na de pitstop, waarbij de ski's en de stokken worden gewisseld, in de vrije stijl worden vervolgd.

Tot de pitstop bleven de toppers bijeen in de kopgroep. Na de wissel ging de Zweed Johan Olsson direct op kop en liep uit op zijn achtervolgers. Pas in de laatste kilometers kon hij worden bijgehaald en met z'n vieren gingen ze op de finish af. Landgenoot Marcus Hellner bleek in de slotmeters de sterkste.

Uitslag 
DNF = niet gefinisht

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen achtervolging